Mistrzostwa Świata w Snookerze 1992 (ang. 1992 Embassy World Snooker Championship) - ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1991/1992, rozegrany w dniach 18 kwietnia - 4 maja 1992 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Anglik John Parrott przegrał w meczu ćwierćfinałowym ze Szkotem Alanem McManusem.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–14.

Nagrody 

 Zwycięzca: £150 000
 II miejsce: £90 000
 Półfinalista: £45 000
 Ćwierćfinalista: £22 500
 Ostatnia 16: £12 000
 Ostatnia 32: £6 500
 Ostatnia 48: £5 000
 Ostatnia 64: £3 000
 Ostatnia 96: £1 375
 Ostatnia 128: £750
 Ostatnia 155: £500

 Najwyższy break w fazie kwalifikacyjnej: £4 000
 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £14 000

 Maksymalny break w fazie telewizyjnej: £100 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Tegoroczni debiutanci snookerowych mistrzostw świata to: Peter Ebdon, Mark Johnston-Allen, Mick Price, Chris Small, Stephen Murphy, finalista Grand Prix 1990 Nigel Bond i Tajlandczyk James Wattana, który stał się  pierwszym graczem z Dalekiego Wschodu grającym w Crucible Theatre.
 Jimmy White podczas meczu pierwszej rundy przeciwko Maltańczykowi Tony'emu Drago wbił breaka maksymalnego. Był to drugi break maksymalny który padł podczas snookerowych mistrzostw świata (pierwszy, autorstwa Cliffa Thorburna miał miejsce w 1983).
 Zwycięstwo 10-0 Johna Parrotta nad Eddiem Charltonem jest do dziś jednym z zaledwie dwóch zwycięstwem "do zera" w historii mistrzostw świata w snookerze rozgrywanych w Crucible Theatre. Drugim zawodnikiem, który tego dokonał, został 27 lat później Shaun Murphy.
 Do drugiej rundy awans wywalczyło zaledwie 8 zawodników rozstawionych. Taka sytuacja powtórzyła się w mistrzostwach świata w 2012 roku.
 Steve Davis przegrał w pierwszej rundzie z kwalifikantem Peterem Ebdonem 10-4. Była to pierwsza od mistrzostw świata w 1982 roku porażka tego zawodnika w pierwszej rundzie mistrzostw świata.
 Wygrywając 10 ostatnich frame'ów meczu finałowego tegorocznych mistrzostw świata przeciwko Jimmy'emu White'owi, oraz 9 partii meczu pierwszej rundy Mistrzostw Świata 1993 przeciwko Danny'emu Fowlerowi, Stephen Hendry wygrał 19 partii z rzędu, co stanowi nie pobity do tej pory rekord zwycięskich kolejnych frame'ów.
 Stephen Hendry pokonując w półfinale Terry'ego Griffiths'a 16-4 ustanowił kolejny rekord - najwyższej wygranej w półfinale mistrzostw świata. Rekord ten pobił w mistrzostwach świata w 2004 roku Ronnie O’Sullivan pokonując w 31-frame'owym pojedynku właśnie Hendry'ego 17-4.
 Podczas tego turnieju padło 25 breaków stupunktowych.
 Do finału awansował Anglik Jimmy White, dla którego był to czwarty udział w finale mistrzostw świata, a zarazem trzeci z rzędu.
 W finale tegorocznych mistrzostw świata Stephen Hendry "powrócił do meczu" od stanu 8-14 wygrywając 10 kolejnych frame'ów i ostatecznie zwyciężając w całym spotkaniu 18-14. Jest to do tej pory największa liczba partii wygranych z rzędu podczas snookerowych mistrzostw świata.

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1992 w sporcie
1992 w Wielkiej Brytanii